47 – rok
 47 p.n.e.
 47 (liczba)